Karol Musioł (1892–1967), inżynier górniczy
 Karol Musioł (1905–1982), samorządowiec
 Karol Musioł (1929–1982), dyrektor biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach
 Karol Musioł (1944–), fizyk